Табачный дым представляет собой смесь более чем 5000 химических веществ. В нем содержатся следующие известные канцерогены:

См. также 

 Влияние табака на здоровье

Примечания 

Сигареты
Канцерогены
Списки:Химия
Списки:Наркотики